Le Prytanée militaire est un établissement d'enseignement dépendant de l'institution militaire. Créé en France par l’Empereur Napoléon I, il est situé à La Flèche et porte depuis 1982 le nom de Prytanée national militaire.

Sur son exemple plusieurs pays africains francophones ont également créés des prytanées militaires :
 Au Burkina Faso : le Prytanée militaire du Kadiogo
 Au Gabon : le Prytanée militaire de Libreville
 En Guinée : le Prytanée militaire de Guinée
 Au Mali : le Prytanée militaire de Kati
 Au Niger : le Prytanée militaire de Niamey 
 Au Sénégal : le Prytanée militaire de Saint Louis

École militaire